Серге́й Оле́гович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Сергей Олегович (род. 1960) — российский историк и искусствовед.
 Кузнецов, Сергей Олегович (род. 1962) — российский специалист в области компьютерных наук.
 Кузнецов, Сергей Олегович (род. 1977) — российский архитектор.
 Кузнецов, Сергей Олегович (род. 1998) — российский хоккеист.